El topónimo Brates puede hacer referencia a:

 Brates (Boimorto), parroquia civil española del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Brates (Oza-Cesuras), aldea española de la parroquia de Borrifáns, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.